Sven Lagerberg kan avse bland andra:

Swen Lagerberg (1672–1746), riksråd, general
Sven Lagerberg (1822–1905), stabschef, general
Swen Lagerberg (1876–1939), överste
Swen Lagerberg (1905–1963), överste